Mac o MAC puede referirse a:

Informática 

 Macintosh, serie de computadoras de Apple Inc.
 macOS, sistema operativo de la empresa Apple Inc. 
 Dirección MAC, identificador único de los interfaces de red.
 Protocolos MAC.
 Mandatory Access Control (Control de acceso obligatorio).
 Media Access Control (Control de acceso al medio), subcapa inferior de la capa de enlace de datos.
 Message authentication code (Código de autenticación de mensaje), código que sirve para asegurar la autenticidad de un mensaje.

Personas 

 Macario Gómez Quibus «Mac» (1926-2018), cartelista cinematográfico español.

Ficción y mitología 

 Mac, coprotagonista de la serie Foster's Home for Imaginary Friends.
 Mac, película de 1992.
 Mac Cecht, dios de la mitología irlandesa.
 Mac-Cuill o Mac Cuill, dios de la mitología irlandesa.

Lugares 

 Macao, codificado según la norma ISO 3166-1.
 Michigan Agricultural College, nombre de la Universidad Estatal de Míchigan de 1909 a 1925.

Museos 
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
 Museo de Arte Contemporáneo de Lima.
 Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
 Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.
 Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
 Museo de Arte Contemporáneo del Zulia.
 Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata.
 Museo Fernando García Ponce - MACAY.
 Museo Argentino de Ciencias Naturales.
 Museos de Arte MBA-MAC Bahía Blanca.

Empresas 

 MAC Cosmetics, empresa y marca de productos de maquillaje y cosméticos.

Armamento 

 Ametralladora MAC Modelo 1931, ametralladora empleada en los tanques y tanquetas franceses de la Segunda Guerra Mundial.
 Ingram MAC-10, pistola ametralladora compacta desarrollada por Gordon B. Ingram en 1964.
 MAC-11, pistola ametralladora desarrollada por el diseñador de armas estadounidense Gordon B. Ingram en la década de 1970.
 MAC 1934, ametralladora media francesa de la Segunda Guerra Mundial.
 MAC M1924/29, ametralladora ligera estándar del ejército francés desde inicios de la década de 1930 hasta la de 1950.
 Mac-Mahón (1888), cañonero de 2ª clase de la Armada Española.
 Merchant aircraft carrier, buque de carga o petrolero modificado para emplear aviones durante la Segunda Guerra Mundial.

Otros 

 Big Mac, hamburguesa de los restaurantes McDonald's.
 Índice Big Mac, publicado por la revista The Economist y elaborado a partir de una investigación no científica.
 MACSAT (ahora conocido como RazakSAT), satélite artificial de Malasia.
 Marquesado de Mac-Mahón, título nobiliario español creado en 1920 por el rey Alfonso XIII.
 Mid-American Conference, conferencia universitaria norteamericana de deportes.
 Molécula de adhesión celular, proteínas transmembranales presentes en leucocitos y células endoteliales.
 

Acrónimos